Pierre Henry peut désigner :
 Pierre Henry (1927-2017), compositeur français ;
 Pierre Henry (né en 1955), directeur de France terre d'asile.

Voir aussi 
 Pierre Henry-Larivière (1761-1838), député du Calvados
 Pierre-Henry (1924-2015), peintre figuratif français